Нил Скупски (; род. 1 декабря 1989 года в Ливерпуле, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель двух турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (Уимблдон-2021, -2022); финалист одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Открытый чемпионат США-2022); победитель 13 турниров ATP в парном разряде; первая ракетка мира в парном разряде.

Общая информация 
Нил — младший из двух сыновей Кена и Мэри Скупски; его брата зовут Кен-младший. Оба брата играют в теннис, Нил впервые попробовал себя на корте в три года; его любимое покрытие — трава.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Первую победу на турнирах серии «фьючерс» в парном разряде одержал в 2011 году. В том году таких побед у него было две. В 2012 году не выступал на корте. Вернулся в игру в январе 2013 года и вместе с братом Кеном выиграл один «фьючерс». В итоге за сезон он выиграл четыре парных «фьючерса». Вместе с братом в июле выиграл свой первый турнир серии «челленджер». Произошло это в Реканати. Затем они одержали победу на «челленджере» в Сеговии. В сентябре они одержали ещё две победы на «челленджерах» в Петанже и Щецине. В октябре на первом же своем турнире в рамках ATP-тура — в Москве он вместе с братом Кеном смог дойти до финала, где они уступили Михаилу Елгину и Денису Истомину. Этот результат позволил впервые войти в топ-100 парного рейтинга.

Сезоны 2014 и 2015 годов братья Скупски провели в основном на «челленджерах», переодически играя турниры основного тура. За два года они выиграли четыре совместных «челленджера», а Нил в рейтинге балансировал между первой и второй сотней. В 2016 году на их счету было четыре победы на «челленджерах». В 2017 году в активе Нила было сразу шесть титулов на «челленджерах» с разными партнёрами (три из них с братом Кеном). В июле братьям Скупски удалось выйти в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

2018—2020 

В 2018 году братья Скупски выиграли первый совместный титул в основном туре, став чемпионами зального турнира в Монпелье. Также в том сезоне они дважды дошли до финалов турниров Мирового тура — в Истборне и Меце. В октябре Нил в паре с Джо Солсбери выиграл зальный турнир в Вене и по итогу сезона стал 33-м в парном рейтинге.

На Открытом чемпионате Австралии 2019 года Нилу удалось пройти в полуфинал в миксте, где он играл с Мартинес Санчес из Испании. В мужском парном разряде сезон начинал с братом Кеном. В феврале они дошли до финала турнира в Делрей-Бич, где проиграли Бобу и Майку Брайанам. В апреле они дошли до финала парного турнира в Хьюстоне, проиграв паре Сантьяго Гонсалес (Мексика) и Айсам-уль-Хак Куреши из (Пакистан). Через две недели в Будапеште была одержана первая победа в сезоне в основном туре. В мае Нил вместе с соотечественником Кайлом Эдмундом дошёл до четвертьфинала на Мастерсе в Риме. Затем он вернулся к Кену и вышел с ним в финал в Лионе. На Открытом чемпионате Франции они снова проиграли братьям Брайанам во втором круге. Далее Нил играл сезон с Джейми Марреем. Уимблдонский турнир закончился для них поражением в первом круге от Ивана Додига и Филипа Полашека в пяти сетах. Далее они дошли до полуфинала Мастерса в Цинциннати, где уступили тем же соперникам.

На Открытом чемпионате США 2019 года Нил выступил в паре с соотечественником Джейми Марреем и этот альянс с опытным игроком принёс выход в полуфинал, где они уступили паре Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара на двух тай-брейках. В полуфинале турнира в Пекине Маррей и Скупски уступили паре Додиг и Полашек (в третий раз в сезоне для Нила). Успешным было выступление на Мастерсе в Шанхае, где они дошли до полуфинала. На Мастерсе в Париже они дошли до четвертьфинала, где проиграли немецкой паре Кевин Кравиц и Андреас Мис. Нил Скупски и Джейми Маррей сыграли в конце сезона за Великобританию на финальном турнире Кубка Дэвиса 2019 года (дебют для Нила в сборной). На групповом этапе они выиграли обе своих встречи, каждая из которых была решающей. Первая победа была одержана над парой из Нидерландов Уэсли Колхофом и Жаном-Жюльеном Ройером. Вторая над парой из Казахстана Александром Бубликом и Михаилом Кукушкиным. В четвертьфинале сборная Великобритании победила Германию — 2:0, и парная встреча не понадобилась. В полуфинале им противостояла Испания, и дело дошло до парной встречи, в которой успех был за испанцами. Скупски и Маррей проиграли паре Рафаэля Надаля и Фелисиано Лопеса — 6:7(3), 6:7(8).

В 2020 году Маррей и Скупски продолжили сотрудничество. В августе после перерыва в сезоне они сыграли в финале Мастерса в Нью-Йорке, который в 2020 году перенесли из Цинциннати. На Открытых чемпионатах США и Франции они проиграли в 1/4 финала. В конце сезона их пара вышла в финал в Вене, а затем выиграла турнир в Софии.

2021—2022 (два титула на Уимблдоне в миксте, финал в США в парах и № 1 в мире в парном теннисе)

В 2021 году Скупски смог поднять уровень своих результатов. В начале сезона он выступал в паре с братом и смог выиграть с ним турнир в Акапулько. На Мастерсе в Майами он впервые смог выйти в финал турнира данной серии в дуэте с Дэниелом Эвансом. После этого Нил поднялся в топ-20 в парном теннисе. Через две недели Скупски и Эванс сыграли ещё в одном в финале Мастерса, теперь на грунте в Монте-Карло. Оба раза они проиграли хорватам Николе Мектичу и Мате Павичу. В июле он выиграл дебютный титул серии Большого шлема. Успеха Нил добился на Уимблдонском турнире в миксте в паре с американской теннисисткой Дезире Кравчик. В финале они обыграли британский дуэт Хэрриет Дарт и Джо Солсбери — 6:2, 7:6(1). В это же время в мужской паре он сильных результатов не показывал, играя попеременно в паре с Эвансом и Скупски. В августе Скупски сыграл на Олимпиаде в Токио в паре с Джейми Марреем, где они проиграли во втором раунде. После Олимпиады Скупски сыграл на турнире в Вашингтоне в команде с Майклом Винусом и они прошли в финал. Осенью он смог выиграть один турнир — в Сан-Диего в паре с Джо Солсбери. В концовке сезона он сыграл за сборную в финальном турнире Кубка Дэвиса и смог со своей команде выйти из группы в четвертьфинал. По итогам 2021 года Скупски стал 20-м в парном рейтинге.

2022 год стал самым лучшим в карьере британского теннисиста. С этого сезона он начал сотрудничество с Уэсли Колхофом из Нидерландов и сразу же это партнёрство принесло успех. На старте сезона они выиграли первые два совместных турнира (в Мельбурне и Аделаиде). На Открытом чемпионате Австралии их дуэт доиграл до четвертьфинала, доведя серию в начале сезона до десяти выигранных матчей подряд. В феврале они выиграли третий титул в сезоне на турнире в Дохе. На Мастерсе в Майами Колхоф и Скупски смогли выйти в финал. Также до финала они дошли в апреле на турнире в Барселоне. В начале мая Скупски с пятой попытки смог выиграть в финале серии Мастерс. Произошло это в Мадриде, где совместно с Уэсли Колхофом в решающем матче были обыграны Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара — 6:7(4), 6:4, [10-5]. Титул стал десятым для Нила в основном туре. На Открытом чемпионате Франции их результатом стал выход в четвертьфинал и после этого Нил впервые поднялся в первую десятку парного рейтинга.

В июне 2022 года на травяных турнирах Колхоф и Скупски выиграли один титул на соревновании в Хертогенбосе. На Уимблдоне они проиграли на стадии третьего раунда, зато в миксте Нил смог защитить свой титул с Дезире Кравчик. Свой второй титул Большого шлема для Скупски был взят в матче против Саманты Стосур и Мэттью Эбдена, выигранным со счётом 6:4 6:3. В августе Колхоф и Скупски смогли выиграть второй в сезоне Мастерс — в Монреале, переиграв пару Джон Пирс и Дэниел Эванс (6:2, 4:6, [10-6]). На Открытом чемпионате США Скупски играл уже в статусе третьей ракетки мира среди парников. Он в дуэте с Колхофом пробился в первый финал Большого шлема в мужских парах, однако он был проигран дуэту Раджив Рам и Джо Солсбери — 6:7(4), 5:7. В начале ноября на Мастерсе в Париже удалось выиграть третий Мастерс в сезоне. 14 ноября Скупски присоединился к своему партнёру Колхофу на вершине парного рейтинга и на первый в карьере Итоговый турнир Нил приехал в статусе первой ракетки мира. Колхоф и Скупски смогли выйти из своей группы со второго места, но далее в полуфинале они вновь проиграли Радживу Раму и Джо Солсбери, которые выиграли тот Итоговый турнир. Поражение не помешало Колхофу и Скупски завершить сезон в статусе лидеров парной классификации.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (27)

Победы (13) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (14)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (44)

Победы (30) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 28 ноября 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Великобритании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде